Морж () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Морж.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во